Seznam prezidentských vet uvádí přehled právních předpisů, které daní prezidenti vetovali. Řazen je podle jednotlivých hlav státu:

 Seznam prezidentských vet Václava Havla (1992–2003)
 Seznam prezidentských vet Václava Klause (2003–2013)
 Seznam prezidentských vet Miloše Zemana (od 2013)

Prezident České republiky